Barbarous Pomerania – polski zespół pagan metalowy założony w 2002 z inicjatywy Wilczygniewa Kurhana (ex – Gontyna Kry) i Nakona.

Historia 
Zespół Barbarous Pomerania powstał w 2002 roku. Wtedy też zaczął grać pierwsze próby w składzie Wilczygniew Kurhan – wokal, Nakon – gitara i Wojciech – perkusja. W 2004 zespół zarejestrował pierwsze demo o nazwie "Stalowe Miecze i Pięści Słowiańskich Wojowników" wydane 7 lat później w formie kasety przez Frozen Darkness Distribution z Włoch. W roku 2005 z zespołu odszedł Wojciech. W tym samym czasie dołączył Niesiegniew. Wspólnie nagrano dwa dema "Strzeż Ognia Tradycji, Skarbu Dziedzictwa" (wiosna 2005) oraz "Zawsze Wierni Korzeniom" (wiosna 2006).

Dwa lata później w 2008 zespół nawiązuje współpracę z rosyjską wytwórnią Yar Production, która w kooperacji z ukraińską wytwórnią Empire 606 wydaje pierwszą długogrającą płytę Barbarous Pomerania "Duch 300 z Rany". W roku 2009 zespół wydaje kolejną pełną płytę "Mistycyzm Krwi i Ziemi". Tym razem materiał został wydany przez hiszpańską wytwórnię Dietodesrune Records. W roku 2010 Barbarous Pomerania nawiązała współpracę z polską wytwórnią Homo Superior Label. Efektem czego było wydanie "Dziedzictwa Gromu 2002-2008" – zbióru najlepszych numerów z materiałów nigdy wcześniej nie wydanych. W 2010 zespół wydaje również split z greckim zespołem Faethon (hellenic black metal) wydanym również przez Homo Superior.

Rok 2011 przynosi dla zespołu kolejny materiał "Krwawe Misterium Boga Wojny". Płyty przełomowej w dwóch aspektach. Do zespołu dołączył Bard Radowit znany na scenie pagan metalowej z zespołu Światogor oraz Wilkun, który wsparł zespół gitarą basową. Drugi aspekt to teksty. Zespół pierwszy raz w swojej działalności oprócz tematów typowo słowiańsko – rodzimowierczych  poruszył tematykę wojen na przestrzeni wieków (gladiatorzy, husaria, wojna polsko-bolszewicka, powstanie warszawskie). Materiał wydany również przez Homo Superior Label.

Muzycy

Obecny skład zespołu 
 Wilczygniew Kurhan – wokal i teksty (od 2002)
 Nakon – gitara, perkusja (od 2002)
 Bard Radowit – gitara (od 2010)
 Wilkun – bas (od 2010)

Byli członkowie zespołu 
 Wojciech – perkusja (2002-2005)
 Niesiegniew – gitara (2005-2007)

Dyskografia

Dema 
 2004 Stalowe Miecze i Pięści Słowiańskich Wojowników
 2005 Strzeż Ognia Tradycji, skarbu dziedzictwa
 2006 Zawsze wierni korzeniom

Komplikacje 
 2010 Dziedzictwo Gromu
 2010 Spear of Destiny

Albumy 
 2008 Duch 300 z Rany
 2009 Mistycyzm Krwi i Ziemi
 2011 Krwawe Misterium Boga Wojny

Przypisy 

Polskie zespoły paganmetalowe
Polskie zespoły vikingmetalowe